Aselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Aselmann (* 1986), deutscher Schauspieler
 Uli Aselmann (* 1957), deutscher Film- und Fernsehproduzent